Peter und Petra steht für:

 Peter und Petra (Film), schwedischer Film nach dem Buch von Astrid Lindgren
 Peter und Petra (Buch), Kurzgeschichten-Roman von Astrid Lindgren